Доне́цкий полк:

 Донецкий пикинёрный полк (Российская империя, 1764—1776);
 132-й Донецкий стрелковый полк в составе 44-й Киевской Краснознамённой стрелковой дивизии имени Н. А. Щорса (РККА); образован в 1922, в 1937—1938 гг. был переименован в 305-й стрелковый полк, наименование «Донецкий» утрачено.